

Успеновка — село, Федоровський район, Костанайська область

Успеновка — селище, Алейський район, Алтайський край
 Успеновка — присілок, Дюртюлинський район, Башкортостан

Див. також 
 Успенка
 Успенівка

ru:Успеновка